Der Citroen Cup 1993 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Kitzbühel. Es war Teil der WTA Tour 1993 und fand letztmals vom 12. bis 18. Juli 1993 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in Kitzbühel